Сава Вукович (, 20 января 1912 — 28 июля 1961) — югославский шахматист, национальный мастер.

Участник нескольких чемпионатов Югославии. Бронзовый призер чемпионата Югославии 1939 г.

Победитель чемпионата Белградского шахматного клуба 1934 г.

В составе сборной Югославии участник шахматной олимпиады 1937 г., Балканиады 1947 г. (серебряная медаль) и матча со сборной Чехословакии того же года.

Участник ряда международных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Вуковича в базе Chessgames
 Личная карточка С. Вуковича на сайте 365Chess

Шахматисты Югославии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад